sari – strój

 Sari – miasto w Iranie
 Sari – village development committee w Nepalu
 Port lotniczy Sari
 Ada Sari (1886–1968) – polska śpiewaczka operowa

 SARI (ang. serotonin antagonist and reuptake inhibitors) – antagonisty receptorów serotoninowych i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, grupa leków wykorzystywana głównie w leczeniu depresji

Zobacz też 
 Sari-Solenzara
 Sari-d’Orcino